Moldovița este un nume propriu (de tip diminutiv), care se poate referi la:

Localități din România 

 Moldovița, comună din județul Caraș-Severin
 Moldovița, comună din județul Suceava, reședința comunei cu același nume

Mănăstire 

 Mănăstirea Moldovița, așezământ monastic situat în comuna Vatra Moldoviței, județul Suceava

Râu 

 Râul Moldovița, râu din județul Suceava

Alte articole 

 Moldova (dezambiguizare)
 Moldoveni (dezambiguizare)

Nume proprii
Toponime românești
Toponime slave